Палкинская — название населённых пунктов в России:

 Палкинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Палкинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Палкинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

См. также 
 Палкинская волость